Сергей Сергеевич Голицын:
 Голицын, Сергей Сергеевич (1783—1833) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор, масон, композитор и певец-любитель, Георгиевский кавалер.
 Голицын, Сергей Сергеевич (1805—1868) — генерал-лейтенант, награждённый золотой саблей «За храбрость», Георгиевский кавалер.